Ceberg steht für:
 Ceberg (Familie), Schweizer Landleutegeschlecht von Schwyz

Ceberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ignaz Ceberg (1658–1745), Schweizer Politiker, Maler und Dichter
 Johann Kaspar Ceberg (vor 1602–1664), Schweizer Politiker
 Nazar Ignaz Ceberg (1698–1777), Schweizer Politiker